Óscar Cortés (19 de outubro de 1968) é um ex-futebolista profissional colombiano, meia, disputou a Copa do Mundo de 1994.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas da Colômbia
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1994